Прое́зд Вороши́лова — название проездов в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Проезд Ворошилова — проезд в Армавире.
 Проезд Ворошилова — проезд в Королёве. 
 Проезд Ворошилова — проезд в Тюрсняеве республики Татарстан.

См. также 
 Улица Ворошилова
 Ворошиловский проспект